Municipio de Princeton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Princeton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Princeton (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Princeton (Indiana), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Princeton (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Princeton (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mille Lacs.
 Municipio de Princeton (condado de Mercer, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Mercer.